1. tisočletje | 2. tisočletje | 3. tisočletje  

12. stoletje | 13. stoletje | 14. stoletje | 15. stoletje | 16. stoletje | 17. stoletje | 18. stoletje 

 Druga stoletja  

Petnajsto stoletje obsega leta od 1401 do vključno 1500. Pogovorno ga mešamo s stoletjem, ki vsebuje leta od 1400 do 1499.

Desetletja in leta 

Opomba: leta pred in po petnajstem stoletju so pisana ležeče.

 
Stoletja